Wilmington kan syfta på:

Spencer Compton, 1:e earl av Wilmington

Geografi

Australien 

 Wilmington, South Australia, ort, Mount Remarkable,

Storbritannien 

 Wilmington, Kent, ort i England, 
 Wilmington, Devon, ort i Widworthy, East Devon, Devon, England, 
 Wilmington, East Sussex, ort i Long Man, Wealden, East Sussex, England, 
 Wilmington, Somerset, ort i Priston, Bath and North East Somerset, England,

USA 

 Wilmington, Delaware, countyhuvudort, New Castle County, 
 Wilmington, North Carolina, New Hanover County, 
 Wilmington, Ohio, countyhuvudort, Clinton County, 
 Wilmington, Illinois, ort, Will County, 
 Wilmington, Massachusetts, Middlesex County, 
 Wilmington, New York, ort, Essex County, 
 Wilmington, Vermont, ort, Windham County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar